Dorema aureum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Ellerton Stocks. Dorema aureum ingår i släktet Dorema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aureum